Julian Musiol (ur. 4 kwietnia 1986 w Suhl) – niemiecki skoczek narciarski polskiego pochodzenia. Medalista mistrzostw świata juniorów.

Kariera sportowa 
Musiol trzykrotnie startował w mistrzostwach świata juniorów (2002–2004), największe sukcesy odnosząc w 2004, gdy indywidualnie był piąty, a drużynowo zdobył z niemiecką kadrą brązowy medal. W swojej karierze blisko 30 razy przystępował do rywalizacji w zawodach Pucharu Świata, najczęściej plasując się poza czołową „trzydziestką”, bądź odpadając w kwalifikacjach. W zawodach tego cyklu punktował tylko dwukrotnie (w obu przypadkach zajął 22. lokatę w konkursie rozgrywanym w Sapporo) – 22 stycznia 2006 i 31 stycznia 2009. Większe sukcesy odnosił w Pucharze Kontynentalnym, gdzie, w ramach zarówno letniej, jak i zimowej rywalizacji odbył łącznie ponad 190 startów, w sumie ośmiokrotnie stając na podium poszczególnych konkursów i wygrywając dwa spośród nich.

Stawał na podium mistrzostw Niemiec – w 2007 zdobył srebrny medal w rywalizacji indywidualnej. Drużynowo największy sukces odniósł w tym samym roku, zdobywając z zespołem Turyngii złoty medal.

Jego ojcem jest Bogdan Musiol, urodzony w Świętochłowicach bobsleista, siedmiokrotny medalista zimowych igrzysk olimpijskich w barwach NRD.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2002  Schonach – 36. miejsce
 2003  Sollefteå – 16. miejsce
 2004  Stryn – 5. miejsce
 Drużynowo
 2002  Schonach – 4. miejsce
 2003  Sollefteå – 11. miejsce
 2004  Stryn – brązowy medal

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2005/2006: 68.
 sezon 2008/2009: 71.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2005/2006 – 65.
 2007/2008 – 67.
 2008/2009 – 62.
 2010/2011 – 54.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2007 – 58.
 2010 – 49.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2006 – 74.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2006 – 44.
 2009 – 54.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2003: 93.
 2004: 28.
 2005: 17.
 2006: 13.
 2007: 49.
 2008: 9.
 2009: 41.
 2010: 40.

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2008/2009: 51.
 sezon 2010/2011: 97.

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1986
Skoczkowie narciarscy polskiego pochodzenia
Ludzie urodzeni w Suhl